est une expression anglaise signifiant « sang bleu ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , EP d' sorti le  ;

 , album de James Blood Ulmer sorti le  ;
 Blue Blood, album du groupe japonais X Japan sorti le .

Cinéma 

 Blue Blood (film, 1925), film muet de  sorti en 1925 ;
 , film d'horreur britannique d'Andrew Sinclair sorti en 1973 ;
 , documentaire de  sorti en 2006 ;
 , film brésilien de  sorti en 2014.

Homonymie de titre